Behrenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Behrenbeck (* 1936), deutscher Mediziner und Verbandsfunktionär
 Marc Behrenbeck (* 1982), deutscher Fernseh- und Radiomoderator